Elementary (televisieserie), een Amerikaanse misdaadserie uit 2012
South Park Elementary, een fictieve school in de animatieserie South Park
Elementary OS, een linuxdistributie
Elementary (The End), een studioalbum uit 2007
Elementary (Cindy Morgan), een studioalbum uit 2001